Il toponimo Zaluzice, con differenti grafie, può riferirsi a diverse località:

Zálužice – comune della Repubblica Ceca nel distretto di Louny
Zalužice – comune della Slovacchia nel distretto di Michalovce